Montrevel-en-Bresse é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Montrevel-en-Bresse apresentava uma população de 2271 habitantes, distribuídos por 1079 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain